Taperoá, un comune brasiliano dello stato di Bahia.
 Taperoá, un comune brasiliano della Paraíba.